Tjitjerin () är ett ryskt efternamn, som burits av bland andra:

 Boris Tjitjerin (1828–1904), rysk filosof
 Georgij Tjitjerin (1872–1936), rysk politiker

Ryska efternamn